Zakrzew (gemeente in powiat Lubelski)
 Zakrzew (gemeente in powiat Radomski)
 Zakrzew (powiat Lubelski)